Мејвуд има више значења:
 Мејвуд (Калифорнија)
 Мејвуд (Њу Џерзи)
 Мејвуд (Илиноис)
 Мејвуд (Небраска)